Этот список является списком видов млекопитающих, записанных на территории Гибралтара (Западная Европа).

Из 47 указанных в таблице видов, 4 находятся под угрозой исчезновения, 2 подверженные, 6 находятся в близком к угрожающему состоянии.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам  МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте  МСОП

Примечания 

Гибралтар